Эскорт (, от ) — конвой, прикрытие; военные провожатые, группа кораблей, самолётов, воинов, осуществляющих сопровождение с целью охраны или оказания почестей.

Виды эскорта 
 Эскорт (ВМФ) — силы, специально выделенные для охранения (эскортирования) крупных боевых или десантных кораблей, транспортных судов и тому подобное на переходе или в назначенных районах..
 Почётный эскорт — группа мотоциклистов, кораблей или самолётов, сопровождающая высших государственных и военных деятелей.
 Ритуальный эскорт — назначается для сопровождения траурной процессии в ходе ритуала погребения военнослужащих и государственных деятелей.
 Воздушный эскорт — для сопровождения самолетов командования.

Примечания 

Воинские формирования